Ödegårdstjärn kan syfta på:
Ödegårdstjärnet (Dals-Eds socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Ödegårdstjärnen (Laxarby socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Ödegårdstjärnet, sjö i Bengtsfors kommun,  (10,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn